Il cognome Oates è legato a:

Persone 
 John Oates, (1949 – vivente), musicista e produttore statunitense
 Joyce Carol Oates (1938 – vivente), scrittrice statunitense
 Lawrence Oates (1880-1912), esploratore britannico dell'Antartide
 Titus Oates (1649-1705), sacerdote britannico
 Warren Oates (1928-1982), attore statunitense 
 Wayne Oates (1917-1999), psicologo statunitense

Altro 
 Oates, località in Essex dove morì il filosofo John Locke nel 1704
 Oates coast, costiera antartica
 Oates Building, costruzione in Florida